Александр Цанков, Александр Цолов Цанков (болг. Александър Цолов Цанков; 29 червня 1879 — 27 липня 1959) — болгарський політичний діяч правого спрямування.
 Драґан Цанков, Драґан Кіряков Цанков (болг. Драган Киряков Цанков, нар. 9 листопада 1828, Свіштов — пом. 11 березня 1911, Софія) — болгарський політик.
 Асен Цанков (болг. Асен Цанков; 3 січня 1912—1994) — чотириразовий чемпіон Болгарії із тенісу, один із перших представників Болгарії на Олімпійських іграх.
 Валентин Цанков (болг. Валентин Цанков Цанков); нар. 25 серпня 1956, Пловдив — болгарський офіцер, бригадний генерал.
 ГЕС Цанков Камак — гідроелектростанція в Болгарії у Південно-центральному регіоні.
 Христо Цанков-Дерижан (1888—1950) — болгарський письменник, поет, літературний критик, драматург, публіцист і театральний діяч.